Кремница — деревня в Западнодвинском районе Тверской области России. Входит в состав Ильинского сельского поселения.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Поросятниково переименована в Кремница.

Население

Примечания 

Населённые пункты Западнодвинского района